Nicolas Janvier peut désigner :

 Nicolas Janvier (1992- ), cycliste français ;
 Nicolas Janvier (1998- ), footballeur français